Drasenberg ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland:
 Drasenberg (Schlüchtern), Ortsteil der Stadt Schlüchtern, Main-Kinzig-Kreis, Hessen

in Österreich:
 Drasenberg (Gemeinde Frauenstein), Ortschaft von Frauenstein, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Drasenberg (Gemeinde Mölbling), Ortschaft von Mölbling, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Siehe auch:
 Traisenberg